Braathens – nieistniejąca norweska linia lotnicza. Założona w 1946 roku jako Braathens S.A.F.E. (Braathens South American & Far East Air Transport A/S) z bazą w Oslo-Fornebu, przejęta przez linie Norwegian w roku 1993. W roku 1998 zmieniła nazwę na Braathens (Braathens ASA) i główną bazę na Oslo-Gardermoen. 31 marca 2004 roku firma zakończyła działalność.

Przypisy 

Nieistniejące linie lotnicze w Norwegii